Тетрафторид-оксид нептуния — неорганическое соединение,
оксосоль нептуния и плавиковой кислоты
с формулой NpOF,
коричневые кристаллы.

Получение 
 Гидролиз фторида нептуния(VI) в плавиковой кислоте:

Физические свойства 
Тетрафторид-оксид нептуния образует коричневые кристаллы
гексагональной сингонии,

параметры ячейки a = 1,317 нм, c = 0,570 нм.

Литература 
 

Фториды нептуния
Оксиды нептуния
нептуния